Russell eller Russel kan syfta på:

 Russell (adelssläkt) – engelsk adelssläkt
 Russell (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Russell (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Russell (mansnamn) – ett namnsnamn samt personer med namnet
 Russell (klan) – en skotsk klan
Russells paradox – den till synes naturliga och självklara abstraktionsprincipen ger upphov till motsägelser i mängdteorin
Russelltribunalen – undersökte och utvärderade amerikansk utrikespolitik och militära engagemang i Vietnam efter den franska garnisonens nederlag 1954
Russell-Einsteinmanifestet – ett manifest undertecknat av elva framstående vetenskapsmän 1955
 Hertzsprung-Russelldiagram – en grafisk presentation av stjärnornas absoluta ljusstyrkor eller luminositeter

Geografi

Antarktis 

 Russell (udde),

Kanada 

 Russell, Manitoba, ort,

USA 

 Russell, Arkansas, White County, 
 Russell, Georgia, Barrow County, 
 Russell, Kansas, countyhuvudort, Russell County, 
 Russell, Kentucky, ort, Greenup County, 
 Russell, Iowa, Lucas County, 
 Russell, Massachusetts, ort, Hampden County, 
 Russell, Minnesota, Lyon County, 
 Russell, Pennsylvania, Warren County,

Se även
 Russellville, Arkansas 
 Russell County
 Mount Russell

Hundar
Jack Russell-terrier 
Jack Russel Terrier
Parson russell terrier